Galina Judina – ciclista sovietica
 Larisa Judina – giornalista russa
 Marija Veniaminovna Judina – pianista sovietica